Ytter-Rissjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ytter-Rissjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (1,59 km²)
Ytter-Rissjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (2,16 km²)

Se även
Rissjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn